Flemming Muus kan henvise til

 Flemming Muus (bassist), en dansk bassist
 Flemming B. Muus, en dansk forfatter og modstandsmand